Картаносово — село в Рязанском районе Рязанской области России, входит в состав Заборьевского сельского поселения.

Географическое положение 
Село расположено в 29 км на восток от центра поселения села Заборье и в 51 км на северо-восток от Рязани.

История 
До начала XX века существовали деревня Картаносово и село Уржа, размещавшееся близ восточной окраины села. Уржа в качестве села упоминается в межевых книгах Григория Федоровича Шеховского 1650 года. В селе значилась деревянная церковь Рождества Пречистой Богородицы. В 1852 году иереем Авраамием Гавриловичем Перелесским с помощью прихожан была построена деревянная Богородицерождественская церковь. В 1864 году на средства крестьянина Дениса Егоровича Попова в селе построена теплая церковь в честь Трех Святителей. 

В XIX — начале XX века деревня Картаносово и село Уржа входили в состав Бельской волости Спасского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в деревне было 138 дворов.

С 1929 года Картаносово являлось центром Картаносовского сельсовета Мурминского района Рязанского округа Московской области, с 1931 года — в составе Рязанского района, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 1939 года — в составе Солотчинского района, с 1959 года — в составе Борисковского сельсовета Рязанского района, с 2005 года — в составе Заборьевского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Рязанского района (Рязанская область)